ir
 ir (Lettland) ist eine seit 2010 erscheinende lettische Wochenzeitung

IR steht als Abkürzung für:

 Impulse Response, siehe Impulsantwort
 Industrieroboter (auch: Industrieller Manipulator), eine universelle, programmierbare Maschine zur Handhabung, Montage oder Bearbeitung von Werkstücken
 Information Retrieval (auch: Informationsrückgewinnung), computergestützte Suche nach bestehenden Daten
 Infrarot, Frequenzbereich unterhalb des sichtbaren Lichts, siehe Infrarotstrahlung
 Ingénieur (französisch oder niederländisch), siehe Ingenieur
 Instrumentenflugberechtigung, von der englischen Bezeichnung Instrument Rating
 Insulinrezeptor, ein Membranprotein
 International Rectifier, US-amerikanischer Halbleiterhersteller
 Internationale Reporter
 Interne Revision (auch: Innenrevision), eine vom Tagesgeschäft unabhängige Prüfungs- und Beratungsaktivität in einer Organisation
 Interregio, eine Zuggattung
 Interventionelle Radiologie
 Investor Relations (deutsch: Finanzkommunikation), ein Aufgabenfeld der Öffentlichkeitsarbeit
 Iran, nach ISO 3166, außerdem dessen internationales Kraftfahrzeugkennzeichen
 Iran Air, iranische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland, ein islamischer Dachverband in Deutschland
 Isoprene Rubber, Isopren-Kautschuk, die künstliche produzierte Variante des Naturkautschuks, siehe Polyisopren
 Infanterie Regiment

Ir steht als Abkürzung für:
 Iridium, ein chemisches Element

i. R. steht als Abkürzung für:
 im Ruhestand, meistens der Berufsbezeichnung nachgestellt

.ir steht als Abkürzung für:
 .ir, länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) Irans
Siehe auch:
 I+R Gruppe

Abkürzung